Severní ostrov může být:

 Severní ostrov (Nový Zéland) – ostrov Nového Zélandu
 Severní ostrov (Nová země) – ostrov v souostroví Nová země